Приз Джеймса Салливана () — ежегодная награда, вручаемая американским Союзом спортсменов-любителей «наиболее выдающемуся спортсмену-любителю в США». Впервые награда была вручена в 1930 году и считается аналогом Оскара среди спортивных наград. Приз назван в честь основателя и президента Союза спортсменов-любителей Джеймса Эдварда Салливана. Победитель выбирается на основании лидерских качеств, спортивного поведения и идеалов любительского спорта, таким образом приз Джеймса Салливана «выходит далеко за рамки спортивных достижений и чтит тех, кто показали сильный моральный характер». Номинировать на награду может любой желающий, после чего исполнительный комитет Союза выбирает финалистов. Победитель выбирается по результатам голосования среди представителей СМИ, бывших победителей и членов Союза. В настоящее время также учитываются голоса болельщиков. Хотя победители также могут получить награду ещё раз, однако пока такого не происходило.

Первым обладателем награды был гольфист Бобби Джонс, который в период с 1923 по 1930 год одержал 13 побед на крупных турнирах. В 1944 году впервые обладателем награды стала женщина — пловчиха Энн Кёртис, которая выиграла больше национальных чемпионатов, чем любая другая женщина. Только в 1999 году награду получило сразу несколько спортсменов — сёстры Коко и Келли Миллер. Последним на данный момент победителем является волейболистка Кэтрин Пламмер.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Official website

Появились в 1930 году в США
Опросы по определению спортсменов года отдельных стран
Спорт в США в 1930 году